Почто́вый переулок — название улиц в различных населённых пунктах России.

 Почтовый переулок — переулок в Брянске.
 Почтовый переулок — переулок в Екатеринбурге.
 Почтовый переулок — переулок в Орле.
 Почтовый переулок — переулок в Стрельне (Санкт-Петербург).

См. также 
 Почтовый проспект
 Почтовая улица